Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2020 проводился с 24 февраля по 1 марта 2020 года в городе Красноярск на арене «Кристалл-Арена». Розыгрыш чемпионата проводился в 10-й раз (?).

В турнире приняло участие 24 команды.

Чемпионами России стала команда «Московская область 1» (Анастасия Москалёва / Александр Ерёмин) (в 3-й раз и 3-й раз подряд в этом составе), победившая в финале команду «Санкт-Петербург 3» (Алина Ковалёва / Алексей Тимофеев). Третье место заняла команда «Московская область 2» (Дарья Стёксова / Михаил Васьков).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А — 14 команд, играет за 1—14 места чемпионата; Б — 10 команд, играет за 15—24 места чемпионата; каждая группа разделена на две подгруппы), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). Команды, занявшие в подгруппах 1-е, 2-е и 3-е места, выходят в плей-офф, где играют по «неполной» олимпийской системе: команды, занявшие в подгруппах 1-е место, проходят напрямую в полуфинал, а занявшие в подгруппах 2-е и 3-е места в четвертьфиналах играют «наперекрест» (2-е место группы А с 3-м местом группы Б и наоборот); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Две лучшие команды группы Б на следующий год переходят в группу А; две худшие команды группы А на следующий год опускаются в группу Б.

Время начала матчей указано по UTC+7.

Группа А

Команды

Групповой этап 

Подгруппа А

Подгруппа Б

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

«PP» — «пауэр плэй», см. :en:Power play

Четвертьфиналы. 28 февраля, 19:00

Полуфиналы. 29 февраля, 10:00

Матч за 3-е место. 29 февраля, 15:00

Финал. 29 февраля, 15:00

Группа Б

Команды

Групповой этап 

Подгруппа А

Подгруппа Б

 Проходят в плей-офф
«W» — техническая победа (неявка соперника на матч), «L» — техническое поражение

Плей-офф 

«PP» — «пауэр плэй», см. :en:Power play

Четвертьфиналы. 28 февраля, 19:00

Полуфиналы. 29 февраля, 10:00

Матч за 3-е место. 29 февраля, 15:00

Финал. 29 февраля, 15:00

Итоговая классификация 

 - на следующем чемпионате переходят в группу Б
 - на следующем чемпионате переходят в группу А

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2020
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2020
 Чемпионат России по кёрлингу среди юниоров 2020
 Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2020

2020
Спортивные соревнования в Красноярске
Чемпионаты России в 2020 году
Февраль 2020 года
Март 2020 года
2020 год в Красноярском крае